

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych
 Jeziora - część miasta Jastrowie
 Jeziora – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Jeziora (SIMC 1036856) – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Jeziora (SIMC1036862) – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Jeziora - część wsi Młynne w woj. małopolskiem, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Jeziora – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy
 Jeziora – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Jutrosin

Na Ukrainie 
 Jeziora – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie brusiłowskim

Zobacz też 
 Jeziora Wielkie, Jeziora-Nowina
 Jezioro, Jeziorowo, Jeziorany